Муралов — фамилия.

Известные носители:
 Муралов, Александр Иванович (1886—1938) — советский учёный-агрохимик, государственный и партийный деятель.
 Муралов, Николай Иванович (1877—1937) — российский революционер, советский военный деятель.

См. также 
 Мураловка